Příjmení Korbel nosí více významných osobností:

 Alžběta Korbeľová (1938–???) – slovenská a československá politička KSS z Bratislavy, poslankyně FS za normalizace
 Boris Korbel (1937–2015) – český podnikatel
 František Korbel (1831–1920) – český podnikatel
 František Korbel (* 1976) – český právník a politik
 Josef Korbel (1909–1977) – český diplomat, politilog a pedagog
 Ladislav Korbel (* 1954) – český politik, poslanec PSP za US-DEU
 Mario Korbel (1882–1954) – český sochař a medailér žijící v USA
 Petr Korbel (* 1971) – český sportovec, stolní tenista
 Marie Jana Korbelová, provdaná Madeleine Albrightová (* 1937) – americká politička českého původu

podobná příjmení
 Korbela

Externí odkazy